

Astronomia 
 Paestum Vallis – struttura geologica sulla superficie di Mercurio

Geografia 
 Capaccio Paestum – comune italiano della provincia di Salerno in Campania
 Paestum – antica città della Magna Grecia che si trova nella provincia di Salerno in Campania anticamente chiamata Poseidonia
 Piana di Paestum – pianura attraversata dal fiume Sele nella provincia di Salerno

Altro 
 Carciofo di Paestum –  prodotto ortofrutticolo italiano a indicazione geografica protetta
 Consorzio di bonifica Paestum – ente di diritto pubblico economico comprendente parte del bacino idrografico sinistro del fiume Sele
 Museo archeologico nazionale di Paestum – museo nel comune di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno

Pagine correlate 
 Templi di Paestum
 Poseidonia (disambigua)